Факатане () — река в Новой Зеландии. Протекает по региону Бей-оф-Пленти на острове Северный.

Исток реки расположен в гористой местности неподалёку от озера Уаикаремоана. Течёт строго на север, через национальный парк Те Уревера. В районе города Факатане впадает в Залив Пленти Тихого океана.

Реки Новой Зеландии
Северный остров (Новая Зеландия)